Ел Сестијадеро има више значења:

 Ел Сестијадеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сестијадеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику